Kněžíček je český rodový název pro několik druhů pyskounovitých ryb:
 Minilabrus Randall & Dor, 1980 – monotypický rod
 Minilabrus striatus – kněžíček drobný
 Pseudocoris Bleeker, 1862
 Pseudocoris aurantiofasciata – kněžíček ohňopruhý
 Pseudojuloides Fowler, 1949 
 Pseudojuloides cerasinus – kněžíček maloocasý

Související články 
 kněžík
 pyskoun
 pyskounek